Ehra steht für:
 Ehra-Lessien, eine Gemeinde im östlichen Niedersachsen mit dem Ortsteil Ehra
 Ehra oder Kind mit Ball, eine Skulptur von Otto Pankok, auch häufig von ihm gezeichnet, stellt eine Sinta dar, mit deren Familie er befreundet war.

EHRA ist die Abkürzung für:
 European Heart Rhythm Association, ein den Herzrhythmusstörungen gewidmeter europäischer Fachverband unter dem Dach der European Society of Cardiology
 EHRA-Klassifikation, eine Einteilung der Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern entsprechend der Symptomatik
 Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, die für das Handelsregister zuständige Abteilung des Schweizer Bundesamts für Justiz, siehe Bundesamt für Justiz (Schweiz)

Abkürzung